K1 puede referirse a:
 , una vitamina.
 K-1, un deporte de combate.
 K-1 World Grand Prix, una competición del deporte de combate K-1.
 Motorola KRZR K1, un teléfono móvil de 2006.
 Masherbrum o K1, la vigésima segunda montaña más alta del mundo.
 K1 (carro de combate).